Ботафо́гу (, ) — португальська власна назва. Походить від популярної назви однойменного галеона.

Історія 
 Ботафогу (галеон)

Топоніми

Ботафогу (Бразилія)

Інше 
 Ботафогу (футбольний клуб)